Краси́вая Ме́ча

 Красивая Меча — река в Тульской и Липецкой областях, правый приток Дона.
 Красивая Меча — деревня Лебедянского района Липецкой области на реке Красивой Мече.
 Красивая Меча — железнодорожная станция в Липецкой области.